Дикимдя (Мытах) () — село в Горном улусе Якутии России. Административный центр Мытахского наслега. Большинство жителей якуты.
Население —  чел. () .

География 
Село расположено в центральной части Якутии, у одноимённого озера к югу и оз. Ойбон-Кюель к северу. Расстояние до улусного центра — села Бердигестях — 25 км.

Уличная сеть
состоит из 12 географических объектов:
 Переулки: Лесной пер., Озерный пер.
 Улицы: ул. 50 лет Октября, ул. К. И. Степанова, ул. Ленина, ул. Молодёжная, ул. Набережная, ул. Парковая, ул. Строда, ул. Школьная, ул. Южная, ул. Яковлева

История 
В 1974 году построено 2-х этажное типовое здание школы

Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село возглавило образованное муниципальное образование Мытахский наслег.

Население

Инфраструктура 
«Джикимдинская средняя общеобразовательная школа имени Софрона Петровича Данилова»

Центр развития ребёнка — детский сад «Колокольчик»

Центральная усадьба совхоза «Горный».

В 2019 году в селе планируется введение дома культуры

Транспорт 
Дороги местного значения.

Примечания

Ссылки 
 	
 
 Дикимдя на Викимапии

Населённые пункты Горного улуса